U sezoni 1964./65. rukometni prvak Jugoslavije je postala momčad "Zagreba".

1. savezna liga 

 Izvori:  
 ORK Partizan  
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

II. rang prvenstva

Hrvatska 
Završnica prvenstva igrana u Rijeci uz sudjelovanje četiri ekipe.

 Izvori:  
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Hrvatska liga - Jug 

 Izvori:  
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.  
 RK kaštela Adriachem

Slavonska liga 

 Izvori:  
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.  
 SD Grafičar Osijek 1926-1981

Izvori 
 
 Jovan Paripović: Omladinski rukometni klub "Partizan" ; Bjelovar, 1982.; str. 90-92
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.
 Jurica Gizdić:RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici, Kaštel Gomilica, 2008.
 Sportsko društvo Grafičar Osijek 1926 - 1981
  

1964-65